Abimael Guzmán Reynoso (1934-2021), personnalité politique péruvienne condamnée pour activités terroristes ;
 Alberto Reynoso (1940-2011), joueur et entraîneur philippin de basket-ball ;
 Emanuel Reynoso (né en 1995), footballeur argentin ;
 Héctor Reynoso (né en 1980), footballeur mexicain ;
 

Patronyme hispanique